Cai (Ditlev) Hegermann-Lindencrone er navnet på flere personer:

 Cai Hegermann-Lindencrone (officer) (1807-1893) – dansk officer og politiker
 Cai Hegermann-Lindencrone (teaterdirektør) (1881-1947) – dansk teaterdirektør